Чагалтай Татарський — назва села Далеке Чорноморського району Автономної Республіки Крим до 1944 року
 Чагалтай Німецький — назва села Сєверне Чорноморського району Автономної Республіки Крим до 1944 року